Province du Soum är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Sahel, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province du Soum är mycket platt.

Följande samhällen finns i Province du Soum:

 Djibo

I övrigt finns följande i Province du Soum:

 Vattendrag:
 Balourél (ett periodiskt vattendrag)
 Baraboulé (ett periodiskt vattendrag)
 Dalmal Zogoria (ett periodiskt vattendrag)
 Diaèl Ara (ett periodiskt vattendrag)
 Gassél Alou (ett periodiskt vattendrag)
 Gorol Daké (ett periodiskt vattendrag)
 Kaouling (ett periodiskt vattendrag)
 Kolay Ndiouma (ett periodiskt vattendrag)
 Kossogo (ett periodiskt vattendrag)
 Sawari (ett periodiskt vattendrag)
 Tôboulé (ett periodiskt vattendrag)

 Kullar:
 Baagou (kullar)
 Baga Dombo (en kulle)
 Bamguél Bodié (en kulle)
 Bamguèl Diolo (en kulle)
 Bamguèl Kobi (en kulle)
 Bamguél Mana (en kulle)
 Bamguèl Palol Tchoukoungol (en kulle)
 Bamguél Sampoulé (en kulle)
 Bamguèl Térèlbi (kullar)
 Boguél Tchabou (en kulle)
 Bouléli (en kulle)
 Daka (en kulle)
 Dampsénodié (en kulle)
 Dandéfanga (en kulle)
 Dioumor (en kulle)
 Fourfaré Tiaïga (en kulle)
 Fourfaré Wandé (en kulle)
 Gabou Kani (en kulle)
 Gaïkindé (en kulle)
 Gariol (en ås)
 Gassél Diabé (en kulle)
 Gassél Ngari (en kulle)
 Gassél Yéroré (en kulle)
 Goumataka (en kulle)
 Kamél (en kulle)
 Karawal Poutchi (kullar)
 Koundiri (en kulle)
 Kourmidiél (en kulle)
 Louga (en kulle)
 Man Msia (en kulle)
 Manaboulé (en kulle)
 Mom (en kulle)
 Ouaïré Kérboulé (en kulle)
 Oukoulourou (en kulle)
 Pélé Bili (en kulle)
 Péssévrou (en kulle)
 Sin Ndiama (en kulle)
 Tabassi (kullar)
 Tchindé (en kulle)
 Tian Nialé (en kulle)
 Ti-n-Bassata (en kulle)
 Tondi Gariol (en kulle)
 Tougodji Diola (kullar)
 Wamdé Baléré (kullar)
 Wamdé Takabal (kullar)
 Vindé Paka (en kulle)
 Yaléma (en kulle)

Trakten runt Province du Soum består i huvudsak av gräsmarker. Runt Province du Soum är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Sahel, Burkina Faso